Musella - genere di piante della famiglia Musaceae

 Gaetano Musella (1960-2013) – calciatore
 Lello Musella (1974) – attore
Lino Musella (1980) – attore
 Mario Musella (1945-1979) – cantante